El Torneig d'Atlanta 2015, oficialment conegut com a BB&T Atlanta Open 2015, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 25 de juliol i el 2 d'agost de 2015 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

El tennista local John Isner es va imposar en la final del torneig per tercera ocasió consecutiva. L'ex-tennista estatunidenc Andy Roddick va retornar al circuit de dobles fent parella amb el seu gran amic Mardy Fish, que es retirava aquesta temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2015
ATP World Tour 2015